Васи́лий Ива́нович Соколо́в:
 Соколов, Василий Иванович (1911—1967) — советский военный, генерал-майор авиации.
 Соколов, Василий Иванович — русский педагог XIX века.